|-
| 148601 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148602 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148603 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148604 - || || 11 de setembre de 2001 || Oakley || Oakley
|-
| 148605 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148606 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148607 - || || 13 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148608 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148609 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148610 - || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148611 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148612 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148613 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148614 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148615 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148616 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148617 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148618 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148619 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148620 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148621 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148622 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148623 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148624 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148625 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148626 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148627 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148628 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148629 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148630 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148631 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148632 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148633 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148634 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148635 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148636 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148637 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148638 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148639 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148640 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148641 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148642 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148643 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148644 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148645 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148646 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148647 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148648 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148649 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148650 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148651 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148652 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148653 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148654 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148655 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148656 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148657 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148658 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148659 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148660 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148661 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148662 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148663 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148664 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148665 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148666 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148667 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148668 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148669 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148670 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148671 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148672 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148673 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148674 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148675 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148676 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148677 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148678 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148679 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148680 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148681 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148682 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148683 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148684 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148685 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148686 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148687 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148688 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148689 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148690 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148691 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148692 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148693 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148694 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148695 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148696 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148697 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148698 - || || 24 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148699 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148700 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

8